Grand Prix Formule 1 van Nederland
 TT Assen